Een verkeersweg:
 N676 (België)
 N676 (Frankrijk)
 N676 (Nederland), zie Provinciale weg 676

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing